Rio Pinhão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Pinhão (vattendrag i Brasilien), Paraná,

Portugal 

 Rio Pinhão (vattendrag i Portugal), Vila Real, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar